Mother (с англ. — мать):

 Mother или EarthBound — серия компьютерных игр.
 Mother или EarthBound Beginnings — игра для консоли Famicom.

В музыке 
 «Mother» — песня Джона Леннона с альбома John Lennon/Plastic Ono Band (1970).
 «Mother» — песня группы Pink Floyd с альбома The Wall (1979).
 «Mother» — песня группы Danzig.
 «Mother» — песня в исполнении бельгийского певца Акселя Ирсу (2014).
 Mother Mother — канадская рок-группа.

См. также 
 Мать (значения)